Čierny Váh může znamenat:

 Čierny Váh (řeka) – slovenská řeka, zdrojnice Váhu
 Čierny Váh (vodní nádrž) – přehrada na Čiernem Váhu
 Čierny Váh (horní nádrž)
 Čierny Váh (dolní nádrž)
 Čierny Váh (přečerpávací vodní elektrárna)
 Čierny Váh (osada) – místní část obce Kráľova Lehota v okrese Liptovský Mikuláš na Slovensku

Hydronyma podle barev